Desa Tulung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 110,61), 
 Desa Tulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 111,37), 
 Desa Tulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,42), 
 Desa Tulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 112,51), 
 Desa Tulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 111,71), 
 Desa Tulung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,74, long 111,46), 

Robotskapade Indonesienförgreningar